Ao pesquisar por Braman, você pode querer procurar por:

 Brâman
 Braman (Oklahoma)
Braman (mitologia) - um dos nomes do deus Brahma.

Desambiguação